Wiaczesław Pawłowicz Szestakow (, ur. 20 października 1935 w Hajsynie) – radziecki i rosyjski filozof, doktor nauk filozoficznych, profesor, uhonorowany tytułem „Zasłużony Działacz Kultury Federacji Rosyjskiej”. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach estetyki i .

Publikacje 
 Проблемы эстетического воспитания. — М., 1962.
 Гармония как эстетическая категория — М.: Наука, 1973.
 От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики. — М. Музыка, 1975.
 Америка в зеркале экрана — М. 1977.
 Очерки по истории эстетики: от Сократа до Гегеля. — М., Мысль, 1979.
 Эстетические категории. Опыт исторического и систематического исследования. — М. Искусство, 1983.
 Мифология XX века. Теория и практика массовой культуры. — М. Искусство,1988.
 Transformation of Eros. Philosophy of Love and European art. — Edwin Mellon Press, 1996.
 Эсхатология и утопия. Очерки русской философии и культуры. — М. Владос, 1995.
 Америка извне и изнутри. Очерки американской культуры и национального характера. — М.: Духовное возрождение, 1996.
 Мой Шекспир. Гуманистические темы в творчестве Шекспира. — М.: Славянский диалог, 1998.
 Искусство и мир в «Мире искусства». — М.: Славянский диалог, 1998.
 Эрос и культура. Философия любви и европейское искусство. — М., Республика. 1999.
 
 
 Английский акцент. Английское искусство и национальный характер. — М. РГГУ, 2000.
 Генри Фюзели: Дневные мечты и ночные кошмары. — М. Прогресс-Традиция, 2002.
 Уистен Оден. Лабиринт. Перевод, предисловие и комментарии. — М. Летний сад, 2003.
 Интеллектуальная история Кембриджа. — М. РИК, 2004.
 Гиллрей и другие. Золотой век английской карикатуры. — М. РГГУ, 2004.
 Прерафаэлиты: мечты о красоте. — М. Прогресс-Традиция. 2004.
 Трагедия изгнания. Судьба Венской школы истории искусства. — М., 2005.
 Интеллектуальная биография Эрнста Гомбриха, — М. РГГУ, 2006
 Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы. СПб.: Нестор-История, 2007.
 А прошлое ясней, ясней, ясней (Воспоминания шестидесятника). — СПб.: Нестор-История, 2008.
 Русские в британских университетах: опыт интеллектуальной истории и культурного обмена, 2009.
 История английского искусства: От средних веков до наших дней. — М. Галарт, 2010.
 История музыкальной эстетики — М. URSS, 2010
 Оксфорд и Кембридж — старейшие университеты мира. — М.: URSS, 2011.
 Уинстон Черчилль. Интеллектуальный портрет. — М.: Форум, 2011.
 Тайное очарование прерафаэлитов. — М.: Белый город, 2011.
 История американского искусства: в поисках национальной идентичности. — М.: Рип-холдинг. 2013.
 England, my England. View from Moscow. — Saaгbrucken. 2014.
 Гештальт и искусство. Психология искусства Рудольфа Арнхейма. — СПБ, 2014
 Уинстон Черчилль: между парламентом и палитрой. — СПБ. Алетейя. 2014.
 Джон Мейнард Кейнс и судьба европейского интеллектуализма. — СПБ, Алетейя. 2015.
 Падение и подъём интеллектуализма в России.- СПБ, Нестор-История. 2015.
 Русский Серебряный век как запоздавший Ренессанс. — СПБ. Алетейя. 2017.
 Анатомия английского юмора. — М. БуксМарт, 2017.
 Людвиг Виттгенштейн в Кембридже и России. — М. URSS. 2017
 Бытовая культура итальянского Возрождения. — М. URSS. 2017
 Поэзия туманного Альбиона. Из английской поэзии ХХ века. Составление, предисловие и перевод. Билингва. — М. БуксМарт. 2018.
 Теннис в зеркале искусства. — М.БуксМарт. 2018. Англ. перевод — Tennis in the Mirror of Art. BooksMart. 2018.
 Русский религиозно-философский Ренессанс. — М. URSS, 2019. — 
 История истории искусства. — М. URSS, 2020
 Психология искусства Рудольфа Арнхейма. — СПБ. Алетейя. 2020

Przypisy 

Rosyjscy filozofowie XXI wieku
Urodzeni w 1935